Studená ist der Name mehrerer Orte:

Gemeinde im Okres Rimavská Sobota, Slowakei; siehe Studená (Slowakei)
Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien; siehe Studená u Chříče
Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Studená u Telče
 früherer Name von Studená Voda (Božanov), Ortsteil von Božanov, Tschechien

Berg nördlich von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily, Liberecký kraj; siehe Studená (Riesengebirge) (Kaltenberg)